Paul Dempsey ist der Name folgender Personen:

* Paul Dempsey (Diplomat), irischer Diplomat, von 1998 bis 2001 Botschafter in Kanada
 Paul Dempsey (Bischof) (* 1971), irischer Geistlicher, Bischof von Achonry
 Paul Dempsey (Musiker) (* 1976), australischer Gitarrist, Sänger und Liedtexter